Les 4 as (boekenreeks), een boekenreeks geschreven door de Fransman Georges Chaulet
Les 4 as (stripreeks) of De 4 helden, een stripreeks van de Belg François Craenhals gebaseerd op bovenstaande boekenreeks